

Geografia

Niemcy 
 Frauenhofen – dzielnica Geiselhöringa

Zobacz też 
 Fraunhofen
 St. Bernhard-Frauenhofen